Fuchsturm ist der Name folgender Türme:
 Fuchsturm (Gera), Aussichtsturm in Debschwitz, Stadtteil von Gera, kreisfreie Stadt in Thüringen
 Fuchsturm (Grünhain), mittelalterlicher Turmrest im Kloster Grünhain in Grünhain, Ortsteil von Grünhain-Beierfeld, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Fuchsturm (Jena), als Aussichtsturm genutzter Bergfried der Burg Kirchberg, auf dem Hausberg von Jena, kreisfreie Stadt in Thüringen
 Fuchsturm (Niederstetten), Turm der Stadtbefestigung von Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg